Позу-Алегри ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Юг и юго-запад штата Минас-Жерайс. Входит в экономико-статистический  микрорегион Позу-Алегри. Население составляет 120 467 человек на 2007 год. Занимает площадь 543,883 км². Плотность населения — 221,4 чел./км².

История 
Город основан 19 октября 1848 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2005 составляет 1.439.038.000,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2005 составляет 11.945,50 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,826 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: горный тропический.

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс